Beowulf kan avse:

Beowulf – en anglosaxisk antikvarisk elegi på vers från 700-talet till 1000-talet som har filmatiserats
Beowulf (1999) – en amerikansk film från 1999
Beowulf (2007) – en amerikansk film från 2007
Beowulf & Grendel – en isländsk film från 2005